Ruské příjmení Uspenskij () má více nositelů:

 Alexandr Ivanovič Uspenskij (1902–1940), důstojník Čeky, GPU a NKVD, pachatel a nakonec oběť Velkého teroru
 Alexandr Sergejevič Uspenskij (* 1987), ruský krasobruslař
 Boris Andrejevič Uspenskij (* 1937), ruský sémiotik a slavista
 Eduard Nikolajevič Uspenskij (* 1937), ruský spisovatel literatury pro mládež
 Fjodor Ivanovič Uspenskij (1845–1928), ruský byzantolog
 Gleb Ivanovič Uspenskij (1843–1902), ruský spisovatel
 James Victor Uspensky (1883–1947), v Rusku narozený, v Americe působící matematik
 Leonid Alexandrovič Uspenskij (1902–1987), ruský ikonograf
 Petr Uspenskij (1878–1947), ruský ezoterik
 Viktor Alexandrovič Uspenskij (1879–1949), ruský skladatel vážné hudby

Ruská příjmení